Not dead but bien raides est le premier album des Têtes Raides sorti en 1989.

Titres 
 Creeple's Band
 Moon Is a Pancake
 Armance, Théo, Marcel et les autres aussi
 Les Affamés
 Educ mon Luc 
 Rue de la peste 
 L'Une à l'autre
 Ginette
 Il neige
 Les Renards

Liens externes 
 

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 1989